Джелепов — фамилия.

Известные носители:
 Джелепов, Борис Сергеевич (1910—1998) — советский и российский физик-ядерщик, один из участников создания советской атомной бомбы, брат В. П. Джелепова.
 Джелепов, Венедикт Петрович (1913—1999) — советский и российский физик-ядерщик, брат  Б. С. Джелепова.